Herz Mariä, auch [Heiligstes] Herz Mariä oder Herz Mariens bezeichnet:
* das Unbefleckte Herz Mariens, ein Glaubensgeheimnis der römisch-katholischen Kirche; davon abgeleitet die Kurzbezeichnung für das Fest des Unbefleckten Herzens Mariä am Tag nach dem Herz-Jesu-Fest
 Kirchen mit dem Patrozinium des Mysteriums der Maria, siehe Herz-Mariä-Kirche
 Klöster: Herz-Mariae-Kloster (Diefflen)
Siehe auch:
 Heiligstes Herz Jesu